Regazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Regazzi (* 1962), Schweizer Politiker (CVP)
 Pietro Regazzi (1838–1915) Schweizer Anwalt und Politiker
 Roberto Regazzi (* 1956), italienischer Geigenbauer